José Luccioni (1903 - 1978), ténor français ;
José Luccioni (1949 - 2022), acteur français, petit-fils du précédent.